Бой у Клецка — сражение между русскими и шведскими войсками, состоявшееся а на территории Великого княжества Литовского в ходе Северной войны.

Предыстория 

В январе 1706 года основные силы русско-польских союзных войск под номинальным командованием короля Августа II, который скоро покинул расположение армии, сдав командование генерал-фельдмаршал-лейтенанту Г. Б. Огильви, стояли в Гродно, ожидая подхода саксонского корпуса И. М. фон Шуленбурга. В 10 милях от города расположились войска шведского короля Карла XII, блокировавшего русскую армию. 2 февраля 1706 года корпус Шуленбурга был разбит при Фрауштадте корпусом шведского генерала К. Г. Реншильда. Вследствие этого поражения Пётр I приказал Огильви отступить в Киев. Но Огильви медлил, опасаясь нападения шведской армии.

Для отвлечения шведов от армии Огильви с Волыни к Минску выступил гетман И. С. Мазепа, который выдвинул вперёд отряд под командованием миргородского полковника Даниила Апостола. В Слуцке Мазепа оставил отряд Севского воеводы Семена Протасьевича Неплюева (около 1,5 тыс солдат и 800 драгун) и пехоту своего «регимента». 14 марта последовал гетманский приказ Неплюеву выдвинуться к Минску, оставив в Слуцке один солдатский полк полуполковника Якова Рагозина и два сердюкских полка полковников Покатила и Максима Самойловича (Максимова). 15 марта Неплюев выдвинулся из Слуцка «с полчаны своими и гетманского регименту с полковыми людьми, да с салдацким, да с двумя стрелецкими полками».

24 марта, воспользовавшись вскрытием рек, армия Огильви вышла из Гродно в направлении Бреста и Ковеля. Этот манёвр застал врасплох Карла XII, и шведская армия только 3 апреля смогла выдвинуться в преследование отступающей русско-польской армии, когда Огильви был уже под Брестом. Ввиду весенней распутицы шведская армия застряла в Пинских болотах и король отказался от преследования армии Огильви. Вместо этого он бросил свои силы на истребление городов и крепостей, где находились польские и казацкие гарнизоны.

В Ляховичах шведский отряд запер отряд переяславского полковника Ивана Мировича. 1 апреля 1706 года Неплюев получил приказ «Войска Запорожского обеих сторон Днепра гетмана и славного чина святого апостола Андрея кавалера» Ивана Мазепы выслать к Ляховичам, для вызволения Мировича, драгунский полк Михаила Зыбина, который должен был соединиться с полком Даниила Апостола. Этих сил оказалось недостаточно и 12 апреля Неплюев получил гетманский приказ выдвинуться с остальными силами к Ляховичам, «и помысл велено ему, думному дворянину и воеводе, чинить с общаго согласия с Миргородским полковником с Даниилом Апостолом». В результате власть над войсками не была объединена.

Разведка доносила, «что под Леховичем неприятельских людей не в великой силе — больши шведов 3000 да 800 волохов нет». Однако эти сведения были серьезно преувеличены - в реальности шведский отряд под командованием полковника Лейб-конного полка барона Карла Густава Крейца (Carl Gustaf Creutz) едва насчитывал 1,5 тыс. чел. 

В составе русско-казацкого отряда находились около 4,3-4,4 тысяч человек:
 Отряд Севского воеводы Семена Протасьевича Неплюева: драгунский полк Михаила Зыбина (22 начальных человека и 455 нижних чина), солдатские полки полковников Якова Рагозина (11 начальных людей и 180 урядников и солдат), Афанасия Рагозина (10 и 194), Ивана Сака (4 и 207), Михаила Франка (6 и 30), стрелецкий полк Василия Кошелева (264) - всего 1870 чел. 
 Отряд миргородского полковника Даниила Апостола: Миргородский полк, вербованный конный (компанейский) полк Прийма, вербованные пехотные (сердюцкие) полки Покотила и Самойловича - всего около 2,5 тыс. чел.

Узнав о подходе отряда Неплюева-Апостола шведский командующий под Ляховичами полковник К. Крейц (Carl Gustaf Creutz) оставил для блокады города отряд подполковника Траутфеттера, а сам выступил к Клецку со сводным отрядом, состоявшим из нескольких эскадронов Лейб-конного, Остготского рейтарского («несколько офицеров, 12 унтер-офицеров и 200 рейтар» ) и драгунского Стенбока полков, а также нескольких валашских хоругвей - всего около одной тыс. чел. Артиллерии шведы не имели.

Сражение 
19/30 апреля 1706 года, в 2 часа дня, за 3 мили до Ляхович у местечка Клецк Даниил Апостол обнаружил шведов. Описания последовавшего затем боя в украинских, российских и шведских источниках существенно отличаются. Наиболее полное описание приведено в отписке С.П. Неплюева

Не дожидаясь подхода пехоты Неплюева и даже не уведомив его, Даниил Апостол, не проведя разведки, решил атаковать противника. «C кумпаниею, перепрявясь по мосту» через реку Ржавец он угодил в «топкое место», после чего подвергся атаке шведского отряда. «И кумпания неустояв скочила к той речке», а Апостол послал к Неплюеву гонца, чтоб срочно прислал подмогу. Неплюев выслал на помощь пехоту — два солдатских полка Якова Рагозина и Ивана Сака и 4 пушки, прибыв к месту боя с подкреплением самолично.

Шведы переключили внимание на подкрепления и попытались атаковать русскую пехоту и артиллерию, но стрельцы из полка Рагозина под командой Григория Анненкова и Василия Кошелёва встречной атакой опрокинули противника и «погнали по улице к рынку», загнав его в Клецк.

В это время Апостол, собрав свою кавалерию, возобновил атаку на шведов. Натолкнувшись на сильный ружейный огонь противника, казаки не выдержали, развернулись и начали отступать. Под полковником Апостолом убили лошадь и он, сев на другую, помчался вслед отступающим казакам, пытаясь остановить бегство, но не смог. Подвергшись панике, казацкая конница растоптала русскую пехоту и побежала за реку.

Пехота оказалась в замешательстве. В это время шведы сосредоточили на пехоте огонь своей артиллерии. Видя бегство «кумпании» Апостола, «сердюки не устояли не мало: все назад кинулись в болота». Вслед за сердюками кинулась в бегство и русская пехота. Неплюев не смог остановить бегства. В этом бою погиб полковник Иван Сак и 11 офицеров, Неплюев был ранен в руку.

Драгуны полка Зыбина, которые стояли на переправе, увидев отступление, «дрогнули и побежали». Под командованием Михаила Зыбина остались только 3 роты драгун, которые попытались прикрыть отступление остальной армии, но после того, как шведы переправились через Ржавец, также отступили.

Согласно шведским данным, союзники потеряли около 2 000 чел. убитыми, 72 пленными (включая полковника Прийма и неизвестного капитана), 4 пушки, 16 знамен и 4 пары литавр. Свои потери Крейц оценил в реляции всего в 7 убитых и 19 раненных. Столь малые потери кажутся маловероятными, учитывая довольно ожесточенный характер боя в самом городе и около моста через реку Ржавка. Согласно русским данным, потери полков Неплюева «убитыми и в полоне» (т.е. не вернувшимися в строй после боя) составили около 450-500 чел. Точные потери малороссийских казаков Апостола неизвестны. Большинство казаков разбежались, и в строю после боя осталось всего несколько сотен чел.: «едны трупом там же пали, а другие в полон досталися, а трети розбеглися, и любо еще тое росполыненное войско совершенно нейщислялося и число (забиглых) в баталеи подлинно неизвестно».

Неплюев отступил на Слуцк, и далее на Минск. 2 мая войска воеводы расположились между Седневым и Стародубом в ожидании указаний от Мазепы. 17 мая от гетмана пришёл приказ распустить войска.

Последствия 
Поражение под Клецком оставило без помощи гарнизон Ляхович. 1 мая Мирович сдался шведам. В плен к шведам попал 1361 человек, 9 пушек и 9 знамён. Хотя оба этих события не оказали существенного значения на кампанию, нравственное их значение было велико, поскольку у Клецка ещё раз подтвердилась неспособность русских войск противостоять шведам в открытом бою.

Гетман И. С. Мазепа крайне болезненно воспринял поражение, в котором пало много его соратников.

После этих событий Карл XII, опустошив Полесье, в июле 1706 года выступил на запад — в Саксонию, вынуждая саксонского курфюрста и польского короля Августа II выйти из войны.

Примечания

Литература 
Блiнец А. Клецкiя битвы 1506-1706. Мiнск: А.М. Янушкевiч, 2015. 130 c. — ISBN 978-985-90346-5-7. 
Великанов В.С. «Непомысленная баталия»: участие корпуса С.П. Неплюева в сражении при Клецке 19/30 апреля 1706 г. // Военно-исторический журнал "Старый Цейхгауз". — № 63 (1/2015). М. 2015. — С. 76-81.

 Неплюев С. П. Бой со шведами у местечка Клецка, журнал С. П. Неплюева, 19-го апреля 1706 г. / Публ. и извлеч. Н. Н. Оглоблина // Русская старина, 1891. — Т. 72. — № 10. — С. 25—32.
 Реляция Крейца: En utforlig berattelse, om slaget mellan oversten herr baron Creutz och den moskovitiske generalen Nieplij vid Staden Kletsk I Litauen den 20 april 1706. Publ. 15 May 1706, Stockholm. 

Сражения Северной войны
Сражения по алфавиту
Сражения в Белоруссии
Сражения России
Сражения Швеции
Сражения 1706 года
Апрель 1706 года